Пётр из Дании ():

 Пётр из Дании (1235—1289) — шведский монах, называемый первым писателем Швеции.
 Пётр из Дании (; ок. 1250—1310) — датский математик и астроном, ректор Парижского университета.

Примечания